Чура́евка — многозначный термин. Может означать:

 Чураевка — литературная и культурная организация русских эмигрантов в Харбине.
 Чураевка — исторический район в пригороде города Саутбери, штат Коннектикут, США.